Kernstok Károly (1873–1940) festő és grafikus
 Kernstok Károly (1898–1953) festő, grafikus és szobrász